Пуэ́нте-Вье́сго (, «Мост Вьесго») — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Вальес-Пасьегос. Занимает площадь 36,1 км². Население — 2807 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

История 
Первые поселения в Пуэнте-Вьесго начинают упоминаться в записях аббатства Сантильяна-дель-Мар с 1000 года.  Они описывают мост через реку Пас, который дал поселению его название.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Puente Viesgo
 PR-S.17: El Castillo
 PR-S.18: La Capía
 PR-S.19: Corrobárceno
 Puente Viesgo en Cantabria Infinita
 Puente Viesgo en Cantabria 102 municipios
 Puente Viesgo en Cantabria Joven
 Guía Turística

Муниципалитеты Кантабрии
Населённые пункты Кантабрии